Jales ist:

 Jales (São Paulo), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo

 Bistum Jales im Bundesstaat São Paulo

Jales ist der Familienname folgender Personen:

 Otacilio Jales (* 1984; eigentlich Otacilio Jales da Silva Neto), brasilianischer Fußballspieler